Christophe Ettori (né en 1977), footballeur français ;
 Jean-Luc Ettori (né en 1955), gardien de but de football français.
 Jean-Marc Ettori (né en 1952), homme d'affaires et président de club de football français.
 Paul-Noël Ettori (né en 1990), fils de Jean-Luc et également gardien de but de football français.